Pesce di Babele (Babel fish), una specie di pesce narrata nel libro The Hitchhiker's Guide to the Galaxy di Douglas Adams.
Yahoo! Babel Fish, traduttore online di Yahoo!